Pierre Dubreuil peut désigner :
 Pierre Dubreuil (1872-1944), photographe français ;
 Pierre Dubreuil (1891-1970), peintre et graveur français.
 Pierre Dubreuil, directeur général de l'OFB

Notes et références